Barker hace referencia a varios artículos:

Localidades
Barker, en Argentina;
Barker (Uruguay)

Personas
Bernard Barker (n. 1917), miembro de la policía secreta cubana;
Bob Barker (n. 1923), actor y presentador de televisión estadounidense;
Clive Barker (n. 1952), escritor, director de cine y artista visual inglés;
Dan Barker (n. 1949), militante antirreligioso estadounidense;
Ernest Barker (1874-1960), científico y político británico;
Harley Granville-Barker (1877-1946), actor y dramaturgo británico;
Kate "Ma" Barker (1873-1935), legendaria criminal estadounidense.
Lex Barker (1919-1973), actor estadounidense;
M. A. R. Barker (n. 1930), escritor estadounidense de novelas fantásticas;
Nick Barker, músico inglés, integrante de la banda Cradle of Filth;
Nigel Barker (n. 1972), fotógrafo británico;
Philip Barker Webb (1793-1854), botánico inglés;
Richard Barker (n. 1971), actor y pesentador de televisión ecuatoriano;
Travis Barker (n. 1975), baterista estadounidense;